Suffren-Klasse bezeichnet:

 Suffren-Klasse (1927), eine Klasse von Schweren Kreuzern der französischen Marine
 Suffren-Klasse (1965), eine Klasse von zwei Zerstörern der französischen Marine
 Suffren-Klasse (2020), eine Klasse von U-Booten der französischen Marine

Siehe auch:
 Suffren